Bartscherer steht für:

 Bartscherer, spätlateinisch barbarius „Barbier“

Bartscherer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Bartscherer (1877–1960), deutscher Ingenieur